Фируза Векилова (; ) — азербайджанский педагог и просветитель.

Биография 
Родом из села Салахлы Газахского района. Дочь полковника русской армии  (1844—1927) из известного рода .

Была украдена будущим мужем Меджидом Бейбутовом (который не надеялся получить согласие на брак из-за более низкого социального происхождения). Пара поселилась в Тифлисе, где Фируза прожила оставшуюся жизнь.

Окончила  в Тифлисе. Свободно говорила на русском и французском языках. Работала учителем. Организовала в городе женское мусульманское общество, где происходило обучение этикету, русскому и французскому языкам. Ставила спектакли в драматическом кружке.

Жена певца Меджида Бейбутова и мать певца Рашида Бейбутова.

Воспитала троих детей, младший из которых — Рашид — стал эстрадным и оперным певцом.

История любви Фирузы и Меджида легла в основу оперетты «Аршин мал алан» Узеира Гаджибекова.

Примечания   

Женщины Азербайджана